Canivez ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph-Marie Canivez (1878–1952), belgischer Mönch und Historiker
 Louis Canivez (1837–1911), belgischer Komponist und Dirigent